Guadalupe é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Guadalupe (Texas)
Condado de Guadalupe (Novo México)

Desambiguações de topônimos